Voetbalclubs
 KRC Genk, Belgische voetbalclub
 Racing Club de Avellaneda, Argentijnse voetbalclub
 Racing Club Haïtien, Haïtiaanse voetbalclub
 Racing Club Portuense, Spaanse voetbalclub
 Racing de Ferrol, Spaanse voetbalclub
 Racing de Santander, Spaanse voetbalclub
 RC Lens, Franse voetbalclub
 RC Strasbourg, Franse voetbalclub

Rugbyclubs
 Racing Métro 92 Franse rugbyclub